

Lokalizacje

Niemcy 
 Partenstein – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart
 Partenstein – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart
 Partenstein – dawny urząd